De 15 kilometer skiatlon voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 10 februari 2018 in het Alpensia Cross-Country Centre in Pyeongchang. 

Bij deze wedstrijd wordt eerst 7,5 kilometer in de klassieke stijl gelopen, daarna, na de skiwissel, 7,5 in de vrije stijl. Alle loopsters starten tegelijk. Regerend olympisch kampioene was de Noorse Marit Bjørgen.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Vrouwen 15 km skiatlon